RUSD puede referirse;

Distritos escolares de los Estados Unidos
 Racine Unified School District (EN), en el Condado de Racine, Wisconsin.
 Distrito Escolar Unificado de Ramona, en el Condado de San Diego, California.
 Distrito Escolar Unificado de Redlands (EN), en el Condado de San Bernardino, California.
 Reed Union School District (EN), en el Condado de Marin, California.
 Distrito Escolar Unificado de Rialto, en el Condado de Riverside, California.
 Distrito Escolar Unificado de Riverside (EN), en el Condado de Riverside, California.
 Distrito Escolar Unificado de Rocklin (EN), en el Condado de Placer, California.
 Distrito Escolar Unificado de Rowland, en el Condado de Los Ángeles, California.

Otros
 RUSD Investment Bank, basado en Malaysia (véase :en:List of banks in Malaysia).